Folgende Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Nightingale, benannt nach der Nachtigall:

 HMS Nightingale (1651), kleines Kriegsschiff mit 22 Kanonen, das 1651 unter dem Commonwealth gebaut wurde. 
 HMS Nightingale (1707), Fregatte mit 24 Kanonen, die 1707 von den Franzosen erbeutet wurde. 
 HMS Nightingale (1757), Brigg oder Sloop mit 20 (1762: 28) Kanonen, die 1757 erstmals erwähnt wird, 1759 am Angriff auf Québec und 1762 an der Eroberung von Martinique beteiligt war. 
 HMS Nightingale (1816), Kriegsschiff, das 1816 am Bombardement von Algier beteiligt war und 1829 durch Schiffbruch verloren ging. 
 HMS Nightingale (1829), Brigg mit sechs Kanonen, die 1829 erworben wurde und als Postschiff in Falmouth stationiert war.  
 HMS Nightingale (1855), Kanonenboot, das 1855 in Dienst gestellt und 1867 verkauft wurde. 
 HMS Nightingale (1897), Flusskanonenboot, das 1897 in Dienst gestellt wurde und zeitweise in Nanjing, China, stationiert war. Es wurde 1919 verkauft. 

Nightingale